Jan Stępień (1895-1976) – malarz batalista, sakralista i portrecista
 Jan Stępień (ur. 1902, zm. ?) – działacz polskiego ruchu ludowego, członek KPP i PPR, żołnierz Gwardii Ludowej
 Jan Stępień (1920–2018) – duchowny katolicki, prałat
 Jan Stępień (1926–2009) – wojewoda słupski
 Jan Stępień (ur. 1949) – rzeźbiarz, poeta, pisarz, rysownik, bioterapeuta
 Jan Czesław Stępień (ur. 1944) – inżynier, profesor nauk technicznych, prorektor PŚk
 Jan Piotr Stępień (1910–1995) – ksiądz katolicki, biblista, kapelan AK, rektor ATK

Zobacz też 
 Stępień